Sebatik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Sebatik, ö, 
 Kecamatan Sebatik, distrikt, Kalimantan Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar